Сафаровский сельсовет:
 Сафаровский сельсовет — в составе Учалинского района Башкортостана.
 Сафаровский сельсовет — в составе Чишминского района Башкортостана.